Болгария принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония) в пятнадцатый раз за свою историю, и завоевала одну золотую медаль.

Золото 
 Биатлон, женщины — Екатерина Дафовска.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 

1998
Страны на зимних Олимпийских играх 1998 года